Dit is de wereldranglijst van september 2007 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 19 september 2007.

Mannen 09